Districten
Caringin (Bogor), een district in West-Java
Caringin (Sukabumi), een district in West-Java
Caringin (Garut), een district in West-Java

Plaatsen
Caringin (Bandung Kulon), een plaats in Indonesië
Caringin (Caringin), een plaats in Indonesië
Caringin (Ciambar), een plaats in Indonesië
Caringin (Cicurug), een plaats in Indonesië
Caringin (Cijati), een plaats in Indonesië
Caringin (Cisoka), een plaats in Indonesië
Caringin (Cisolok), een plaats in Indonesië
Caringin (Geger Bitung), een plaats in Indonesië
Caringin (Labuan), een plaats in Indonesië